Wanis al-Kadhafi, homme politique libyen né en 1924, renversé en 1969 par le suivant et mort en 1986 ;
 Mouammar Kadhafi, communément appelé le colonel Kadhafi, homme d'État libyen, né le  et mort le  ;
 Mohamed Kadhafi, fils ainé de Mouammar Kadhafi et de Fatiha al-Nuri ;
 Saïf al-Islam Kadhafi, un homme politique libyen, fils de Mouammar Kadhafi et de Safia Farkash né le  ;
 Saadi Kadhafi, footballeur puis militaire libyen, fils de Mouammar Kadhafi et de Safia Farkash né le  ;
 Aïcha Mouammar Kadhafi, ou el Ghadafi, avocate internationale libyenne, fille de Mouammar Kadhafi et de Safia Farkash née en 1976 ;
 Hannibal Kadhafi, fils de Mouammar Kadhafi et de Safia Farkash né en 1976 ;
 Moatassem Kadhafi, militaire libyen, fils de Mouammar Kadhafi et de Safia Farkash né en 1977 et mort le  ;
 Khamis Kadhafi, militaire libyen, fils de Mouammar Kadhafi et de Safia Farkash né le  et mort le .

Autres sens 
 La Fondation internationale Kadhafi pour la charité et le développement est une organisation caritative libyenne créée en 1997 et présidée par Saïf al-Islam Kadhafi ;
 Le prix Kadhafi des droits de l'homme est une distinction politique, créée en 1988 par Mouammar Kadhafi.

Homophonie 
 Yafeu Fula, alias Yaki Kadafi, est un rappeur américain, né en 1977 et mort assassiné en 1996.